Lukáš Klok (* 7. června 1995 Ostrava) je český hokejový obránce hrající v SHL za tým Rögle BK.

Hráčská kariéra 
Profesionálně debutoval v týmu HC Vítkovice Ridera v české extralize. Po své čtvrté sezóně ve Vítkovicích se Klok 22. června 2018 rozhodl podepsat roční smlouvu se slovenským klubem HC Slovan Bratislava z KHL.

Prvenství

ČHL 
 Debut – 12. září 2014 (HC Vítkovice Steel proti Mountfield HK)
 První asistence – 30. září 2014 (HC Slavia Praha proti HC Vítkovice Steel)
 První gól – 16. ledna 2015 (HC Vítkovice Steel proti BK Mladá Boleslav, brankáři Martinu Růžičkovi)

KHL 
 Debut – 11. září 2018 (HC Slovan Bratislava proti Severstal Čerepovec)
 První asistence – 13. září 2018 (HC Slovan Bratislava proti HK Dynamo Moskva)
 První gól – 26. prosince 2018 (HC Slovan Bratislava proti Torpedo Nižnij Novgorod, brankáři Denisu Kostinovi)

Klubové statistiky 

|-
|2013/14
|Youngstown Phantoms
|USHL
|29
|1
|2
|3
|69
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2014/15
|HC Vítkovice Steel
|ČHL
|40
|1
|3
|4
|36
|1
|1
|1
|2
|0
|-
|2014/15
|HC AZ Havířov 2010
|1.ČHL
|2
|0
|0
|0
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2015/16
|HC Vítkovice Steel
|ČHL
|32
|5
|4
|9
|42
|6
|0
|1
|1
|8
|-
|2015/16
|HC AZ Havířov 2010
|1.ČHL
|1
|0
|0
|0
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2016/17
|HC Vítkovice Steel
|ČHL
|45
|7
|8
|15
|81
|5
|0
|0
|0
|8
|-
|2017/18
|HC Vítkovice Steel
|ČHL
|45
|4
|8
|12
|101
|4
|0
|0
|0
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2018/19
|HC Slovan Bratislava
|KHL
|54
|1
|7
|8
|79
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|2019/20
|Lukko Rauma
|Liiga
|51
|5
|18
|23
|87
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2020/21
|Lukko Rauma
|Liiga
|46
|3
|18
|21
|50
|10
|1
|3
|4
|2
|-
|2021/22
|Neftěchimik Nižněkamsk
|KHL
|44||5||26||31||27||4||1||3||4||6
|-
|2022/23
|Tucson Roadrunners
|AHL
|4
|0
|0
|0
|2
|-
|2022/23
|Rögle BK
|SHL
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
||| || || || || || || || ||
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" |Celkem v KHL
!98!!6!!33!!39!!106!!4!!1!!3!!4!!6
|}

Reprezentace 

|-
| 2013
| Česko 18
| MS-18
|5||0||0||0||0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015
| Česko 20
| MSJ
|5||1||0||1||0
|-
| 2021
| Česko
| MS
|7||2||1||3||6
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022
| Česko
| OH
|4||2||1||3||2
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
!10!!1!!0!!1!!0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!11!!4!!2!!6!!8
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Narození 7. června
Narození v roce 1995
Narození v Ostravě
Žijící lidé
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví reprezentanti
Čeští olympionici
Hráči HC Havířov
Hokejisté Lukko Rauma
Hokejisté HC Slovan Bratislava
Hráči HC Vítkovice
Sportovci z Ostravy
Hráči Arizona Coyotes
Muži